Горзов — українське прізвище.

Відомі носії:
 Горзов Іван Петрович — український радянський лікар, професор, доктор медичних наук, головний стоматолог Закарпатської області.
 Горзов Петро Олександрович — старший лейтенант Збройних сил України.

Українські прізвища